Als Kabinett Adenauer werden mehrere von Konrad Adenauer geführte Kabinette auf Bundesebene bezeichnet:

das erste Kabinett von 1949 bis 1953, siehe Kabinett Adenauer I,
das zweite Kabinett von 1953 bis 1957, siehe Kabinett Adenauer II,
das dritte Kabinett von 1957 bis 1961, siehe Kabinett Adenauer III,
das vierte Kabinett von 1961 bis 1962, siehe Kabinett Adenauer IV,
das fünfte Kabinett von 1962 bis 1963, siehe Kabinett Adenauer V.